Il doppio del torneo di tennis Hamburg Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandar Kitinov e Magnus Larsson che hanno battuto in finale Todd Perry e Jim Thomas 4-6, 7-68, 7-610.

Teste di serie 

 Todd Perry /  Jim Thomas (finale)
 John-Laffnie de Jager /  Myles Wakefield (primo turno)

 Juan Ignacio Carrasco /  Mariusz Fyrstenberg (quarti di finale)
 Karol Beck /  Sander Groen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2003